

Canada 
 Rolling Hills en Alberta.

États-Unis 
 Rolling Hills (Californie) ;
 Rolling Hills, une census-designated place située dans le comté de Madera en Californie ;
 Rolling Hills Estates dans le comté de Los Angeles en Californie ;
 Rolling Hills au Kentucky ;
 Rolling Hills (Wyoming).